Senjera, zastava španjolske autonomne zajednice Katalonije
Estelada, zastava kojom se služi katalonski independistički pokret